Senju Kawaragi (瓦城咒 Kawaragi Senju) Mayormente conocida como Senju Akashi (明司 千咒 Akashi Senju) es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tokyo Revengers, anteriormente era líder del grupo criminal Brahman.

Apariencia 
Senju es una joven de estatura alta a la normal. Su cabello es de color blanco y lo lleva peinado con un estilo liso. El color de sus ojos es verde menta y sus pestañas son largas. Hasta la actualidad y de los episodios del manga, la hemos podido ver con dos atuendos diferentes.

Vestimenta 
A lo largo del manga de Tokyo Revengers senju a mostrado diferentes vestimenta: La primera vestimenta es su uniforme de Brahman este mismo tiene más decoraciones que el uniforme estándar de la pandilla criminal, esto se debe a que ella es la líder de su división, (Nota: todos los altos rangos de máxima importancia dentro de Brahman tienen su propio uniforme personalizado). Pero en el caso de Senju, lo que hace especial a su uniforme es que en las mangas de tiene un patrón lineal ondulado con una pequeña cantidad de pétalos de flores. Por lo tanto su uniforme es bastante igual al de los demás miembros de Brahman, siendo este mismo una chaqueta holgada de color negro y con líneas blancas en la capucha, mangas y bajo,también cuenta con el nombre de la pandilla en la parte de atrás.  Senju combina la chaqueta con unos jeans ajustados negros y zapatillas altas.

La otra vestimenta que se la visto a la joven líder ha sido su uniforme escolar, el cual consiste en una blusa recortada de color blanco con el cuello y las mangas de color azul marino las cuales tienen dos rayas paralelas de color blanco y una falda de color azul marino. Para completar el uniforme, lleva una corbata de color rojo y unos zapatos de color marrón.

Personalidades

Personalidad con integrantes de Brahman: Felicidad y buena moral 
Senju es una líder de principios con una buena moral. Ella dirige a Brahman a través de sus derrotas y triunfos y sabe preservar a la pandilla tal como es, alejándola de la corrupción y la inmoralidad a pesar de ser líder de una de las bandas criminales más infames de Tokio. Sin embargo, su morales se ven desafiados en gran medida mientras dirige a su equipo, encontrando opiniones diferentes de sus subordinados en contra de sus creencias hasta que sucumbe a una disposición inferior e insensible hacia estos. 

En su mayoría, pone esta personalidad con su hermano mayor Takeomi Akashi, en consecuencia, su asesor, a quien pronunció como tal durante las primeras etapas de formación de Brahman. Takeomi se convirtió en su voz de motivación de la razón durante su tiempo de gobierno en la banda, ganándose su confianza en su juicio hasta que se sometió al materialismo y la codicia. Insinuó usar el poder y la autoridad de Senju sobre la banda criminal para asuntos de beneficio y, por esta razón, Senju ocultó su verdadero potencial para evitar ser usada en los planes de su hermano.

Personalidad familiar: Obsesión y tristeza 
Senju se ve obsesionada por su hermano mayor, hace todo lo que él le dice y Su negativa a involucrado a la banda criminal Brahman en una red de prostitución de personas, esto terminó en su derrota ya que senju había Sido manipulada y había cedido a las órdenes de su hermano mayor Takeomi y aceptó la oferta comercial incluso después de denunciar sus maltratos y su mala conducta criminal. Senju es propensa a la subyugación de Takeomi y ella está indefensa contra él, incluso retiene las emociones personales con las decisiones relacionadas con Brahman.

Personalidad laboral: Arrepentimiento y sed de poder 
Finalmente, el hermano mayor de senju, Takeomi, se da cuenta de sus errores y busca su perdón. Ésto hace que Senju se rebele contra él y exhiba su poder para mayor gloria de la banda criminal. Además de someterse a las órdenes de Takeomi, Senju cree en asumir los fracasos de Brahman cuando el equipo se ve acosado por las adversidades de las otras pandillas. Ella se hace responsable y tiende a culparse a sí misma por los errores y derrotas, una mentalidad perjudicial a la que se ha acostumbrado después de meses de liderazgo como presidenta de la organización criminal Brahman. Su autocondena la lleva a creer que es incompetente para dirigir a Brahman y esto la impulsa a aprender de sus errores en el pasado, ante todo luchando contra su némesis South Terano para llevar a Brahman a la victoria durante la batalla entre las Tres Deidades. Al luchar contra su nemesis, ella se proclama a sí misma como la única jefa y líder de Brahman, esencialmente una declaración de su fuerza y ​​poder contra sus subordinados de la Primera Generación de los Black Dragon.

Personalidad fuera de Brahman: Sociabilidad y tranquilidad  
Fuera de su vida de crímenes, Senju muestra un lado más libre de sí misma. Esto fue dicho por  Takemichi Hanagaki, "... no importa cómo lo mires, en realidad es una linda chica normal y corriente". También se presume con frecuencia que senju es una estudiante de secundaria ordinaria cuando usa ropa informal y presenta un lado completamente diferente de sí misma que resulta ser una sorpresa para la mayoría de las personas. Además, es una persona leal que no se toma a la ligera cuando un amigo está en peligro. Como tal, Senju no pensó dos veces antes de salvar a Takemichi de los matones de Rokuhara Tandai que amenazaron con dispararle después de pedir el deseo de protegerlo en un Tanzaku. Si bien Takemichi la salvó en la línea de tiempo actual, no pudo protegerla en la anterior, donde bloqueó la bala y murió. Ésto demostró su heroísmo, desinterés y lealtad a sus amigos y integrantes de la banda criminal Brahman.

Habilidades

Fuerza 
En la pelea con South Terano, senju demostró tener una fuerza dominante capas de derribar a una persona. Ésto fue demostrado en durante la pelea de las tres deidades, durante la pelea Senju aprovechó su dominante entrenamiento y su pequeño cuerpo, así como su agilidad, cuando South apuntó su puño hacia adelante y con dirección a la cara de senju, Senju sostuvo el brazo de South, luego se dio la vuelta y pateó la cabeza de South hasta que cayó al suelo haciendo un agujero en la carretera.

Liderazgo 
Senju es una gran líder y quiere llevar a su pandilla a nuevas alturas sin ser derrotados y alejada de la corrupción y la inmortalidad. Cuando se toma en serio cualquier contratiempo, lucha con la responsabilidad y, a menudo, a veces piensa que no es la adecuada para ser líder, pero ese sentimiento hace que ella piense en el futuro y así mismo mejorar para el bien de la pandilla.

Senju tiene una personalidad tranquila y un aspecto inofensivo, pero senju cuando se lo propone puede llegar a ser peligrosa, senju no tiene miedo de usar armas y mostró en varias ocasiones excelentes habilidades en la batalla. Cuando senju pelea, muestra habilidades similares a las de Izana Kurokawa, estás mismas se parecen con una velocidad y sentidos increíbles, así como poderosos golpes que son capaces de derribar a una persona.

Referencias 

Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga